El término ballena puede hacer referencia a: 
 los siguientes grupos de animales dentro del orden Cetacea:
 Balaenidae, familia de cetáceos
 Mysticeti, suborden que incluye a dicha familia.
 algunas especies del orden Cetacea, entre ellas:
 ballena azul	 
 ballena bacalao	 
 ballena blanca	  	 
 ballena de aleta
 ballena de Groenlandia o ballena boreal.	 
 ballena de minke común o ballena enana. 
 ballena franca austral
 ballena franca del Pacífico norte o ballena japonesa.
 ballena franca glacial o ballena de los vascos.
 ballena franca pigmea o ballena franca enana.
 ballena gris	 	 
 ballena jorobada o ballena yubarta.
 ballena Minke antártica	 
 ballena piloto
 barbas de ballena, láminas córneas y elásticas que tienen las ballenas barbadas.
 Ballena, nombre común de la constelación Cetus.
 ballena varada
 canto de las ballenas
 caza de ballenas
 explosión de ballenas
 robo de armas del Cantón Norte, conocido como «Operación Ballena Azul»
 Puerto Ballena, puerto en isla Mulchey, Chile.
 punta Ballena, accidente geográfico en Maldonado, Uruguay.
 ballenas, un tipo de accesorio para reforzar partes de corsés y camisas.